WBBM est un indicatif de radiodiffusion aux États-Unis partagé par :
 , station de télévision du réseau CBS basée à Chicago, dans l'Illinois ;
 , station de radio d'information (780 AM) basée à Chicago, dans l'Illinois ;
 , station de radio musicale (96,3 FM) basée à Chicago ;
 , station de radio (101,1 FM) basée à Elmwood Park, dans l'Illinois, diffusant en simultané les programmes de WBBM-FM.